In Chicago est un album du groupe de rock Fleetwood Mac sorti le 5 décembre 1969.

Liste des titres 

Album de Fleetwood Mac